Trofej Vsevoloda Bobrova je trofej, která je udělována klubu, který byl nejlepší v součtu vstřelených branek základní části a playoff ligy KHL (dříve Superligy a Sovětské nejvyšší ligy). Cena je pojmenována po legendárním sovětském hokejistovi Vsevolodu Bobrovi.

Držitelé

Reference 

Trofeje a ocenění KHL
Vsevolod Bobrov
Ocenění založená roku 1980